Серединцы () — село,
Высыповецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122681607. Население по переписи 2001 года составляло 237 человек .

Географическое положение 
Село Серединцы находится на берегу реки Нестеровка,
выше по течению примыкает село Высыповцы,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Воробиевка.

История 
 1802 год — дата основания.

Примечания